Нина Михайловна Па́влова:
 Павлова, Нина Михайловна (род. 1947) — белорусская балерина.
 Павлова, Нина Михайловна (1897—1973) — русская советская писательница, ученый-селекционер, доктор биологических наук.